Дми́трий Никола́евич Замя́тин:
 Замятин, Дмитрий Николаевич (род. 1962) — российский географ, культуролог, эссеист, поэт.
 Замятин, Дмитрий Николаевич (род. 1969) — российский политический деятель, предприниматель, менеджер.